Kopecek kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kopeček (kulle i Tjeckien, lat 49,21, long 16,45), 
 Kopeček (berg), Vysočina, 
 Kopeček (kulle i Tjeckien, Vysočina, lat 49,18, long 15,56), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar